L'État américain du Nouveau-Mexique est divisé en 33 comtés (counties).

19 comtés portent un nom unique, tandis que les 14 autres comtés ont chacun un ou plusieurs homonymes exacts dans d'autres États de l'Union.


Liste des comtés

Carte des comtés 

Nouveau-Mexique
Comte